Nagar (gebied), een voormalig vorstenland in Brits-Indië en later Pakistan, gelegen in de Karakoram;
Nagar (plaats), de voormalige hoofdstad van dit vorstenland.